

Tabela końcowa

M = ilość meczów; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; A = bramki stracone; Pkt = punkty

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
1993 w Wielkiej Brytanii
1994 w Wielkiej Brytanii